Џенеси има више значења:
 Округ Џенеси (Њујорк)
 Округ Џенеси (Мичиген)
 Џенеси (Колорадо)
 Џенеси (Ајдахо)